Дивци може бити:

 Дивци (Ваљево), насељено место града Ваљева, Колубарски округ
 Дивци (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље

Види још 
 Дивац